Az 1938–1939-es Norgesserien volt a 2. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában.

A címvédő a Fredrikstad volt. A szezont újra a Fredrikstad csapata nyerte, a bajnokság történetében másodjára.

Tabellák

1. Kerület

2. Kerület, A csoport

2. Kerület, B csoport

3. Kerület

4. Kerület, A csoport

4. Kerület, B csoport

5. Kerület, A csoport

5. Kerület, B csoport

6. Kerület

7. Kerület

8. Kerület

Rájátszás

Selejtezőkörök

Negyeddöntők

Elődöntők 

 h.u. = hosszabbítás után

Döntő

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok